Spärglar (Spergula) är ett släkte av nejlikväxter. Spärglar ingår i familjen nejlikväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nejlikväxter